Johns Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Johns Island, Saskatchewan, ö, 
 Johns Island, Nunavut, ö,